Мойш — село, громада округу Жиліна, Жилінський край, регіон Горне Поважіє, Словаччина.
 Мойш Григорій Теодорович — український політичний діяч, депутат Сойму Карпатської України, священик Румунської греко-католицької церкви.

Румунські прізвища